Whiteside ist der Familienname folgender Personen: 

 Andra Whiteside (* 1989), Badmintonspielerin von den Fidschi-Inseln
 Danielle Whiteside (* 1989), Badmintonspielerin von den Fidschi-Inseln
 Derek Thomas Whiteside (1932–2008), britischer Mathematik-Historiker
 Hassan Whiteside (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jenkin Whiteside (1772–1822), US-amerikanischer Politiker
 John Whiteside (1773–1830), US-amerikanischer Politiker
 J. J. Arcega-Whiteside (* 1996), spanisch-US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Karyn Whiteside (* 1984), Badmintonspielerin von den Fidschi-Inseln
 Lisa Whiteside (* 1985), englische Boxerin
 Norman Whiteside (* 1965), nordirischer Fußballspieler
 Peter Whiteside (1952–2020), britischer Moderner Fünfkämpfer

Whiteside ist der Name folgender Orte: 

 Whiteside (Illinois) im Saline County im US-Bundesstaat Illinois
 Whiteside (Kansas) im Reno County im US-Bundesstaat Kansas
 Whiteside (Missouri), ein Dorf in Lincoln County im US-Bundesstaat Missouri
 Whiteside (Pennsylvania) in Clearfield County im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Whiteside (Tennessee) in Marion County im US-Bundesstaat Tennessee
 ein Ortsteil von Decatur in Limestone County im US-Bundesstaat Alabama
 Whiteside (Australien) im australischen Bundesstaat Queensland
 Whiteside (Nova Scotia), ein gemeindefreies Gebiet in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Whiteside (Ontario), ein gemeindefreies Gebiet in der kanadischen Provinz Ontario

Sonstiges:
 Whiteside Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Mount Whiteside, Berg auf Foldøya, Kempland, Antarktika
 Whiteside Wheel Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller